Се́рро-Асу́ль (, «синий холм») — ряд географических названий в испаноязычных странах.

 Серро-Асуль — муниципалитет в штате Веракрус, Мексика.
 Серро-Асуль — административный центр этого муниципалитета.
 Серро-Асуль — вулкан в Чили.
 Серро-Асуль — вулкан на Галапагосских островах.